SIEL est un terme qui peut désigner :
 Système d'information en ligne, les systèmes d'information de la RATP :
 SIEL, version RER ;
 SIEL, version métro de Paris ;
 SIEL, version bus ;
 Societa Industrie Elettroniche, une société italienne fabriquant des synthétiseurs ;
 le Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire ;
 le parti politique Souveraineté, identité et libertés ;

Notes et références